

Cinema 
 Inhibition – film del 1976 diretto da Paolo Poeti

Musica 
 Inhibition – album dei Dot Hacker del 2012
 Inhibitions – singolo del gruppo musicale eurodance svedese Alcazar del 2008